Александр Вячеславович Авдеев () — российский футболист, защитник.

Карьера 
На взрослом уровне дебютировал в моршанском «Строителе». Затем выступал за ряд клубов второго дивизиона. В 2003 году находился в составе пермского «Амкара», который в том сезоне победил в первом дивизионе, но не провёл ни одной игры. В сезоне 2004/2005 сыграл 10 матчей в премьер-лиге Азербайджана за бронзового призёра чемпионата «Карван». После возвращения в Россию продолжил выступать во втором дивизионе. Завершил карьеру в 2010 году в тамбовском «Спартаке».

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Азербайджана: 2004/2005
 Серебряный призёр «Урал-Поволжье» второго дивизиона: 2009

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Строитель» Моршанск
Игроки ФК «Славянск»
Игроки ФК «Спартак» Тамбов
Игроки ФК «Машиностроитель» Псков
Игроки ФК «Биохимик-Мордовия»
Игроки ФК «Карван»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Горняк» Учалы